Ферари F93A е болид от Формула 1 създаден от Скудерия Ферари. Дизайнер е Жан-Клауд Мигот за сезон 1993. Двигателят е V12 двигател и е с гуми Гудиър. Пилоти за сезон 1993 са Жан Алези и Герхард Бергер, който се завърна в отбора след 3 години работа с Макларън.

Пилотирайки F93A, Алези и Бергер имаха умеренено добър сезон. Алези постигна 3-то място в Монако и 2-ро в Италия. Бергер постигна само 3-то място в Унгария макар че имаше проблеми с болида през целия сезон. Тима завърши на 4-ти при конструкторите с 28 точки, 44 зад третия Бенетон.

Колата е с червен и бял цвят на болидите вместо традиционното червено използвано често.

Болида F93A е заместен от 412T за световния шампионат за 1994.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1